Mănăstirea Dobrușa se referă la două mănăstiri cu același nume:

 Mănăstirea Dobrușa din cadrul satului Dobrușa (comuna Ștefănești) din județul Vâlcea (România)
 Mănăstirea Dobrușa din cadrul satului Dobrușa din raionul Șoldănești (Republica Moldova)